Osoby o nazwisku Hoff
 Barbara Hoff – polska projektantka mody
 Bogdan Hoff (1865-1932) – polski artysta plastyk
 Bogumił Hoff (1829-1894) – krajoznawca, etnograf-amator
 Jacobus Henricus van ’t Hoff (1852-1911) – holenderski chemik
 Karen Hoff (1921-2000) – duńska kajakarka 
 Katie Hoff (ur. 1989) – amerykańska pływaczka 
 Marcian Hoff (ur. 1937) – informatyk
 Tadeusz Hoff (1923-2011) – polski geograf
 Teodor Bogdan Hoff (ur. 1830, zm. ok. 1908) – chemik, wynalazca

Anglia
 Hoff (Kumbria) miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)

Hoff to także niemiecka nazwa polskiej miejscowości Trzęsacz